Константынув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бяльский повят, Люблинское воеводство. Административный центр гмины — деревня Константынув. Население — 4124 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Антолин
 Гнойно 
 Комарно
 Комарно-Колёня
 Константынув
 Константынув-Колёня
 Солинки
 Вандополь
 Виховиче
 Витольдув
 Вулька-Полиновска
 Закалинки
 Закалинки-Колёня
 Заканале

Соседние гмины 
 Гмина Янув-Подляски
 Гмина Лесьна-Подляска
 Гмина Мельник
 Гмина Сарнаки
 Гмина Стара-Корница

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства